Дилон има више значења:
 Округ Дилон (Јужна Каролина)
 Дилон (Јужна Каролина)
 Дилон (Колорадо)
 Дилон (Монтана)